Anders Sidner kan syfta på:

* Anders Sidner (1788–1852), svensk präst och riksdagsman 
 Anders Sidner (1815–1869), svensk musiker